Das Unternehmen G. F. Steinmeyer & Co. in Oettingen war in den Jahren 1847 bis 2001 ein namhafter Hersteller von Harmonien und Orgeln.

Geschichte

Georg Friedrich Steinmeyer (1819–1901) 

Gegründet wurde die Firma im Jahr 1847 von Georg Friedrich Steinmeyer, der u. a. von Eberhard Friedrich Walcker ausgebildet wurde. Das Unternehmen stellte bis nach dem Ersten Weltkrieg über 6000 Harmonien her. Besondere Bedeutung und Bekanntheit hat es jedoch für den Orgelbau. Die Steinmeyer-Orgel für das Schützenhaus in Meiningen (1913) z. B. folgte Entwürfen von Max Reger. Auch die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer Dom stammt ursprünglich von Steinmeyer (1928), ebenso die Orgel im Hamburger Michel (1960). Bereits 1914 und 1922 hatte man die historischen Orgeln der Basilika Ottobeuren restauriert. Nennenswert ist auch die Steinmeyer-Hauptorgel in St. Lorenz in Nürnberg (1879/1937), diese ist heute die zweitgrößte Orgel Deutschlands (2002 von Klais renoviert und erweitert).
Der Firmengründer baute von Anfang an nur Kegelladen. Bis zum Jahr 1900 wurden 676 Orgeln und zahlreiche Harmonien geliefert. Sein Opus 1 von 1848 war die erste Kegelladenorgel in Bayern, sein Opus 2 von 1849 seine einzige Schleifladenorgel. Später war das Unternehmen auch an der Weiterentwicklung der Taschenladen beteiligt, bevor fast ausschließlich elektropneumatische Trakturen gefertigt wurden. Im Vergleich mit anderen Firmen vollzog die Firma die Wiedereinführung der mechanischen Schleiflade in den 1950er Jahren relativ spät. Im Jahr 1929 hatte Steinmeyer 1500 und am Ende fast 2400 Orgeln gebaut.

Johannes Steinmeyer (1857–1928) 

Nach dem Tod von Georg Friedrich Steinmeyer im Jahr 1901 übernahm sein Sohn Johannes den Betrieb. Trotz der teilweise schwierigen wirtschaftlichen Lage in den 1920er Jahren wurden unter seiner Regie 750 Orgeln gebaut.

Hans Steinmeyer (1889–1970) 

Johannes Steinmeyer hatte zwei Söhne: Hans (1889–1970) und Fritz (senior) (1895–1974). Hans Steinmeyer übernahm die Firmenleitung nach dem Tod des Vaters 1928. Unter seiner Leitung wurden ungefähr 700 neue Orgeln gebaut.

Fritz Steinmeyer junior (1918–2008) 

Hans Steinmeyer übertrug im Jahr 1967 die Betriebsleitung seinem ältesten Sohn Fritz (junior) (1918–2008). Unter seiner Leitung von 1967 bis 1993 wurden noch ungefähr 240 Orgeln gebaut.

Paul Steinmeyer (1933–2019) 

Paul Steinmeyer, der Sohn von Fritz senior (1895–1974), übernahm 1993 die Firmenleitung von seinem Vetter Fritz junior.

Der aktive Orgelbau wurde 2001 eingestellt. Zur Bewahrung und Verwaltung des historischen Gebäudebestandes, des Inventars sowie des weltweit einmaligen Orgelbauarchives wurde das Unternehmen in eine Vermögensverwaltung umgewandelt.

Vor dieser Umwandlung wurde ein nicht mehr benötigtes Werkstattgebäude an die Ehefrau des Orgelbauers Karl Göckel verkauft, das seit August 2011 wiederum zum Verkauf steht. Göckel gründete im Jahr 2001 die Firma Orgelbau Steinmeyer Inh. Karl Göckel e. K., die heute als „Orgelbau Steinmeyer GmbH“ firmiert.

Werke (Auswahl) 
Kursivschreibung zeigt an, dass die Orgel nicht mehr oder nur noch der Prospekt erhalten ist. In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal. Die arabische Zahl gibt die Anzahl der klingenden Register an. Die letzte Spalte bietet Angaben zum Erhaltungszustand und zu Besonderheiten sowie Links mit weiterführender Information.

Literatur 

 Bernhard H. Bonkhoff: Denkmalorgeln in der Pfalz. Evangelischer Presseverlag, Speyer 1990, ISBN 3-925536-27-2 (mit ausgewählter Werkliste auf S. 357 f.)
 Hermann Fischer: Die Orgelbauerfamilie Steinmeyer. Pape, Berlin 2011, ISBN 978-3-921140-90-1.
 Hermann Fischer, Theodor Wohnhaas: 125 Jahre Orgelbau Steinmeyer 1847–1972. Selbstverlag der Firma Steinmeyer, Oettingen (Bayern) 1972.
 
 Friedrich Högner: Hundert Jahre G. F. Steinmeyer & Co 1847–1947. C. H. Beck’sche Buchdruckerei, Nördlingen 1947.
 
 Ludger Stühlmeyer: Ein Spiegel der Instrumentenbaukunst. Georg Friedrich Steinmeyer. In: Curia sonans. Die Musikgeschichte der Stadt Hof. Eine Studie zur Kultur Oberfrankens. Heinrichs-Verlag, Bamberg 2010, ISBN 978-3-89889-155-4, S. 177–180, 215–224.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Seite der Vermögensverwaltung Steinmeyer
 Steinmeyer-Göckel
 Organ index: G. F. Steinmeyer & Co.

Orgelbauunternehmen
Oettingen in Bayern
 
Musikinstrumentenbauunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1847